RTFM steht für:
 Read the fucking/fine/following manual, siehe auch Liste von Abkürzungen (Netzjargon) #R
 RTFaqManager, FAQ-Manager-Modul der Software Request Tracker
 Radio Trafic FM, französischer Radiosender
 RTFM, Album (1997) von Poster Children

Siehe auch:

Abkürzung